|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2017 vond plaats van zondag 25 juni tot en met zaterdag 1 juli 2017 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 43e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2017. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De Slowaakse Dominika Cibulková verdedigde als nummer vier van de plaatsingslijst haar titel. Ze verloor echter al in de tweede ronde van thuisspeelster Heather Watson.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Johanna Konta.

Het derde reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven, nadat zij een jaar eerder de finale had verloren. Het was haar negende WTA-titel, de derde van 2017.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Darija Jurak en Anastasia Rodionova waren de titelverdedigsters. Zij verloren in de eerste ronde van het als eerste geplaatste duo Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, die op hun beurt verstek moesten laten gaan in de tweede ronde, wegens een blessure van Makarova.

Het als tweede geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Australische koppel Ashleigh Barty en Casey Dellacqua in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel, alle vijf in 2017. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Belgische Kirsten Flipkens had zich samen met Sania Mirza (India) ingeschreven voor het toernooi – zij verschenen evenwel niet voor hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2017
Eastbourne